Oberwasser steht für:
 eine ehemalige Gemeinde bei Unzhurst, die jetzt zu Ottersweier, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg, gehört
 einen Fachbegriff des Wasserbaus, siehe Wasserseite
 den Ausdruck Oberwasser haben in einer Redewendung, siehe Liste deutscher Redewendungen#O

Siehe auch:
 Oberwasserkanal